KCVV Elewijt, een Belgische voetbalclub met stamnummer 55, van 1969 tot 1983 Crossing Schaerbeek (voluit Royal Crossing de Schaerbeek) genoemd
 Crossing Schaerbeek (4070), een Belgische voetbalclub met stamnummer 4070, voorheen RUS Albert Schaerbeek, later Crossing Schaerbeek Evere, en sinds 2013 Crossing Schaerbeek genoemd.